Carl Haeberlin oder Carl Häberlin ist der Name folgender Personen:

* Carl von Häberlin (1832–1911), deutscher Maler
 Carl Haeberlin (Philologe) (1865–1924), deutscher Klassischer Philologe und Bibliothekar 
 Carl Haeberlin (Mediziner) (1870–1954), deutscher Arzt und Heimatforscher

Siehe auch:
 Karl Häberlin